Eric Alexander (Tyler, 8 de febrero de 1982) es un jugador estadounidense de fútbol americano que ocupa la posición de linebacker en la Liga Nacional de Fútbol . Además, jugó fútbol americano universitario en la Universidad Estatal de Luisiana, siendo reclutado por los New England Patriots en 2004 sin pasar por un Draft de la NFL; jugó en este equipo hasta el año 2009, para luego hacerlo en los Jacksonville Jaguars (2010) y Cleveland Browns (2010).

Estadísticas

Temporada regular

Eliminación directa (o Play-offs)

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas de Eric Alexander en ESPN.com (en inglés).

Jugadores de fútbol americano de Estados Unidos
Jugadores de New England Patriots
Jugadores de Jacksonville Jaguars
Jugadores de Cleveland Browns